Imerze (z lat. immersio, ponoření, pohroužení) může znamenat:

 v optice
 Imerze (mikroskopie) – nahrazení vzduchové mezery mezi čelní čočkou objektivu mikroskopu a pozorovaným předmětem vrstvou imerzní tekutiny
 v geologii
 Imerze (geologie) – nejvyšší stav hladiny moře přestupujícího na klesající pevninu
 při mentální činnosti
 Imerze (mentální činnost) - prožívání činnosti do hloubky, pohroužení se do činnosti